Кэ́нди Ма́йло (; род. 9 января 1961, Палм-Спрингс, Калифорния, США) — американская актриса и певица.

Ранние годы 
Кэндис Энн Роуз Майло родилась в Палм-Спрингсе (штат Калифорния, США) в семье актёра Тони Миглиаччио, который позже сменил свою фамилию на Майло. Вскоре после своего рождения Кэнди вместе со своей семьёй переехала в Сан-Хосе (Калифорния).

Карьера 
Кэнди начала свою карьеру в качестве театральной актрисы в 1982 году. В 1984 году Майло дебютировала в кино, сыграв роль Лесли в эпизоде «Флешбэк» телесериала «». В 1994 году она озвучила Тандру в 3-х эпизодах мультсериала «Аладдин». Всего сыграла и озвучила 144 персонажа.

Также Кэнди является певицей.

Личная жизнь 
Кэнди состояла в фактическом браке. У бывшей пары есть двое детей — сын и дочь Гэбби Майло.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки